2. Светско првенство у рукомету 1954. одржано је у Шведској од 13. јануара до 17. јануара. 

Учествовало је шест репрезентација подељених у две гупе по три, где се играло по једносруком бод систему (свако са сваким једну утакмицу). Трећрпласирани у групама играли су за 5, другопласирани за 3, а првопласирани за прво место.

Резултати

Предтакмичење

Група А

Табела групе А 

Легенда: И =играо, П = победа, Н = нерешеноГ = пораз, ДГ = дати голови, ПГ = примљени голови

Група Б

Табела групе Б

Финални мечеви

Коначан пласман

Победничка екипа 
 Гунар Брусберг, Роланд Матсон, Стен Акерстед, Ролф Алмквист, Кјел Јенсон, Пер Олоф Лукасон, Руне Линдквист, Аке Моберг, Ханс Олсон, Бертил Рендал, Еверт Сјунесон, Карл Ерик Стокенберг, Ролф Закрисон.

Тренер: Курт Вадмарк

Види још 
 Светско првенство у рукомету

Спољашње везе 
 СП 1954 IHF-a

Светско првенство у рукомету
Рукомет у Шведској
Рукомет у 1954.